Per Brahe de Oude, Zweeds staatsman en graaf van Visingsborg
 Per Brahe de Jonge, landdrost van Zweden, graaf van Visingsborg en generaal-gouverneur van Finland (kleinzoon van bovengenoemde)

Zie ook 
 Brahe